L'Ariège est une rivière française, affluent de la Garonne.
 Le département de l'Ariège est un département français.
 La plaine d'Ariège ou Basse-Ariège est une comarque occitane.
 L'Ariège est un vin français d'indication géographique protégée produit dans ce même département.

Intercommunalité 
 Communauté de communes de la Haute-Ariège, une communauté de communes en France, dans le département Ariège

 Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées, une communauté de communes en France,dans le département Ariège

Voir aussi 
 Écluse d'Arièges : écluse du canal du Midi.